Virág Ferenc
 Virág Ferenc (1869–1958) római katolikus püspök, egyházi politikus

Virágh Ferenc
 Virágh Ferenc (?–?) magyar bajnok labdarúgó (MTK)
 Virágh Ferenc (1909–1998) labdarúgó-játékvezető